EDNS steht für:
 Extended DNS
 Flugplatz Schwabmünchen (ICAO-Code)

eDNS steht für:
 Enhanced Domain Name Service, ehemaliger alternativer DNS-Root-Betreiber, siehe Root-Nameserver#Alternative_DNS-Roots

Abkürzung